UWW steht für:
 Ukraiinske Wyswolne Wijsko, „Ukrainische Befreiungsarmee“, ukrainische Freiwilligeneinheit der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg
 Ultraweitwinkelobjektiv, Objektiv mit sehr großem Bildwinkel
 United World Wrestling, Welt-Ringer-Verband

UWW